Mai multe orașe din Statele Unite ale Americii poartă numele Petersburg:
 Petersburg, Alaska
 Petersburg, Illinois
 Petersburg, Indiana
 Petersburg, Iowa
 Petersburg, Michigan
 Petersburg, Nebraska
 Petersburg, Ohio
 Petersburg, Virginia
 Petersburg, West Virginia

Unele variații ale numelui apar la:
 Petersburgh, New York
 Sankt Petersburg, Rusia
 Saint Petersburg, Florida

Petersburg a fost și numele unui oraș din Australia de Sud, redenumit Peterborough în 1917, în timpul Primului Război Mondial.

Vezi și 
 Peters (dezambiguizare)